David Kidwell (1977-), est un ancien joueur néo-zélandais de rugby à XIII.
 Peggy Kidwell, historienne des sciences américaine.

Toponymie 
 , Cal-Nev-Ari (ICAO : K1L4)